«Toy Story Mania!» — видеоигра, изданная Disney Interactive Studios. Papaya Studio разработала версии для Wii и PC, а High Voltage Software разработала версии для PlayStation 3 и Xbox 360. Игра основана на одноимённом аттракционе, расположенном в парке развлечений Disney. Игра содержит однопользовательский и многопользовательский режимы тира. 14 августа 2009 года была выпущена версия для iOS, 15 сентября 2009 года для консоли Wii, 9 апреля 2010 года для PC исключительно в Европе и 30 октября 2012 года для Xbox 360 и PlayStation 3. В Европейской продаже игра была упакована с периферийным устройством Ray Gun. Игра также была выпущена, как устройство Plug n Play в начале 2010 года.

«Toy Story Mania!» первая игра по мотивам мультфильма студии Pixar, изданная Disney Interactive Studios. Прошлые игры по фильмам Disney/Pixar создавались сначала совместно с Activision, а затем с THQ. В каждую игру входят две пары 3D-очков. Их можно использовать в шести 3D тирах.

Критика и отзывы 

Игра получила преимущественно отрицательные отзывы. Metacritic дал 49 баллов из 100 для Wii версии; и 33 балла из 100 для Xbox версии.

Примечания 

Компьютерные игры 2009 года
Компьютерные игры по мотивам мультфильмов
Платформеры
История игрушек
Игры для iOS
Игры для Wii
Игры для Windows
Игры для Xbox 360
Игры для PlayStation 3
Компьютерные игры, разработанные High Voltage Software